Finnell est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1984-1960), agronome américain spécialiste de l'érosion
, producteur américain de cinéma

Voir aussi

Homonymie de patronyme